Desa Cilame kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cilame (administrativ by i Indonesien, lat -6,85, long 107,52), Jawa Barat, 
 Desa Cilame (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 107,49), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar